Medisch
 Depressie (klinisch), een ziektebeeld met verlies van levenslust of verlaagde stemming
 Post-partumdepressie, ook wel postnatale depressie, een vorm van depressie bij vrouwen na de bevalling
 Bipolaire stoornis, ook wel manische depressie, een stoornis gekenmerkt door wisselende stemmingen
 Cyclothyme stoornis, psychische aandoening die gekenmerkt wordt door wisselende stemmingen
 Dysthyme stoornis, lichte vorm van depressie die minimaal twee jaar duurt
 Winterdepressie, depressiviteit die zich manifesteert in de winter
 Depressieve stoornis niet anderszins omschreven, overige depressieve stoornissen
 Depressie (anatomie), neerwaartse beweging van een gewricht
 Ademdepressie, een verminderde ademhaling doordat de prikkel daartoe tekortschiet

Overig
 Lagedrukgebied, een gebied met relatief lage luchtdruk
 Laagconjunctuur, een periode van sterk verminderde economische activiteit
 Grote Depressie (1873-1896)
 Crisis van de jaren 1930, vooral in de Verenigde Staten
 Depressie (geografie), een relatief laaggelegen gebied